

Musica 
 Transcendence – album di Alice Coltrane del 1977
 Transcendence – album di Shawn Phillips del 1978
 Transcendence – album dei Crimson Glory del 1988
 Transcendence – album di Alpha Wave Movement del 1995
 Transcendence – album del Devin Townsend Project del 2016

Letteratura 
 Il potere del demone (Transcendence) – romanzo del 2001 di R. A. Salvatore
 I cacciatori di incognite (Transcendence) – romanzo del 1992 di Charles Sheffield

Cinema 
 Transcendence – film del 2014 diretto da Wally Pfister

Televisione 
 Trascendenza (Transcendence) – episodio della prima stagione di Witchblade

Altri progetti